Antwoord, een reactie op een vraag
 Die Antwoord, een Zuid-Afrikaans muziekgroep
 Het Rode Antwoord, een roman van Gérard de Villiers uit 1991
 Adres van Antwoord, een voormalig officiële reactie van de Nederlandse Staten-Generaal op de Troonrede
 Antwoordlied, een lied dat is gemaakt als reactie op een ander lied
 Antwoordnummer, een postbus waar de ontvanger de kosten voor het versturen van de zending betaalt
 Het antwoord, een lied van Frank Boeijen Groep uit 1982
 Antwoord (lied), een lied van Boef uit 2018

Zie ook 
 Betaald antwoord (doorverwijspagina)
 Recht van antwoord (doorverwijspagina)